Дени́з Угу́р (; 17 октября 1973, Анкара, Турция) — турецкая  кино, театра, сериалов и озвучивания, , , автор песен и колумнист.

Ранние годы 
Дениз Угур родилась 17 октября 1973 года в Анкаре (Турция), став единственным ребёнком оперного певца Мете Угура и балерины Суны Угур. Камергер султана Абдулхамида II Ихсан-бея был отцом её бабушки Салихи Ханым, а её дедушка Надир Байер воспитывался под покровительством Наиме Султан, дочери султана Абдулхамида II, в Османском дворце. Она также связана родством с Кериман Халис Эдже и Дэвидом Беннетом and David Bennent..

Образование и карьера 
Она окончила балетный факультет Стамбульского университета в 1995 году. Перед выпуском из университета она сыграла главную роль в «Невидимых друзьях» с Шюкраном Гюнгором и Кадрие Кентер в театре Кентер и начала профессиональную театральную карьеру. Она привлекла внимание французской комедией «Четин Чевиз», сыграв главную роль с Джиханом Юналом и Неврой Серезли. В 1997 году, на Ankara Movie Fest, за роль в «Анатомии человека» она была удостоена награды как многообещающая актриса.

После долгого перерыва в кино и театре, она стала номинанткой на премию Afife за роль в мюзикле «Сердитый» с Энгином Алканом, хотя и не имела в нём музыкальной партии.

В 2015 году Йылдыз Кентер и Халдун Дормен высоко оценили её исполнение главной роли в «Кукушке».

Всего на счету Угур более тридцати ролей в фильмах, сериалах и театрах, занимается озвучиванием. С 2019 по 2020 год играла одну из главных ролей Сехер Йылмаз в сериале «Жестокий Стамбул», за которую была номинирована на премию Международного Измирского кинофестиваля, как лучшая актриса в сериале.

Она также колумнист, сценарист, автор песен и автор романов.

Личная жизнь 
С 1992 по 1995 год Угур была замужем за журналистом Ширзатом Билалларом. 

В 1996 году Угур вышла замуж за актёра Исмаила Хакки Суната. В 1998 году у них родился сын — Энгин Дениз Сунат. 14 июля 2004 года 37-летний Сунат был застрелен во время ссоры после того, как напугал своего соседа, который громко слушал музыку, имитацией выстрела из пистолета.

С 2008 по 2010 год Угур состояла в отношениях с ведущим Рехой Мухтаром. В 2009 году у них родились близнецы — дочь Мина Дениз Мухтар и сын Пойраз Дениз Мухтар.

В июне 2021 года Угур вышла замуж за актёра Эрдинча Гюленера.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Стамбульского университета